

Рихвалд — село в гміні Плесьна Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Рихвалд — село в гміні Ґільовіце Живецького повіту Сілезького воєводства